Shaanxi Yanchang Petroleum é uma companhia petrolífera chinesa.

História 
A companhia foi estabelecida em 1905 em Xi'an, e mantem operações em Camarões e Madagascar.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da China

Ligações externas

Empresas da China